Медаль «В память боя под Бородино» — две медали Французской империи для французских солдат и офицеров, учреждены по указу Императора Наполеона I Бонопарта, в память Бородинского сражения.

После Бородинского сражения Император Наполеон не раз говорил: “Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нём показали себя достойными одержать победу, а русские получили право назваться непобедимыми”.

Награждались французы, участвовавшие в Бородинском сражении (французское название: «Сражение на Москве-реке»), против русских войск. Является третьей в серии из шести французских медалей на события в Отечественное войне 1812 года.

Описание медалей 

 Лицевая сторона: профильное, обращённое вправо, изображение Императора Наполеона, в лавровом венке. Надписи: слева: NAPOLEON, справа: EMP, ET ROI (Наполеон император и король). Оборотная сторона: скачущий на коне французский воин (гусар) с мечем (саблей) в правой руке, преследует убегающего от него русских солдат, из коих один в высоком кивере повержен, а второй убегает раненый. На поле сражения видны брошенные пушки. Надпись под обрезом в три строки: BATAILLE DE LA MOSKOWA VII SEPTEMBRE MDCCCXII (Сражение при Москве 7 сентября 1812 года). Слева около ободка надпись: JEUFFROY. F (фамилия гравёра), справа надпись: DENON DIP (фамилия директора монетного двора). Диаметр медали 1, 5/8 дюйма (41 мм).
Лицевая сторона: профильное, погрудное изображение Императора Наполеона, обращённого вправо. По окружности надпись: NAPOLEON EMPEREUR ET ROI (Наполеон император и король). Под обрезом шеи надпись: DROZ. F (фамилия гравёра).                                                                                                             Оборотная сторона: воин с палицей в руке побивает не приятелей, из которых один защищается, а другой раненый убегает. В ногах французских воинов несколько убитых русских солдат. Под обрезом надпись в две строки: BATAILLE DE LA MOSKOWA 7 SEPTEMBRE 1812. Слева у окружности:  I. P. DROZ. F (фамилия гравёра).  Диаметр медали 2, ½ дюйма (54 мм).
В оборотной стороне данной медали аллегорическое изображение Наполеона в виде Геркулеса с львиной шкурой на плечах. Геркулес замахивается палицей на убегающего от него человека и отражающего удар протянутой рукой, закрытой каким-то покрывалом. Второй человек, по видимому получивший уже удар, удаляется держась за голову. Обе эти фигуры должны олицетворять русский народ, получивший страшный удар в битве при Бородино. Поле сражения усеяно трупами и над ними парит орёл, несущий в лапах молнии.

См. также 
 Медаль За взятие Вильно в 1812 году
Медаль Французский орёл на берегах Днепра
 Медаль На вступление в Москву в 1812 году
 Медаль Французский орёл на Волге
Медаль Отступление французской армии в 1812 году.

Литература 
 Ашик, Владимир Антонович. Памятники и медали в память боевых подвигов русской армии в войнах 1812, 1813 и 1814 годов и в память императора Александра I: Снимки памятников, медалей и гравюр / В. А. Ашик, действ. чл. Рус. воен.-ист. о-ва и О-ва ревнителей истории. - СПб.: Электро-тип. Н. Я. Стойковой, 1913. – XII. стр. 14-15.
И.М. Холодовский. Н.Н. Годлевский. Нумизматические памятники Отечественной войны. Описание медалей и жетонов 1812-1912 гг. СПб. Тип. Прокофий Ревин. 1912 г. Медаль На Бородинский бой. стр. 6-7.

Медали Франции
Награды по алфавиту
Бородинское сражение